Sept navires de lUS Navy ont porté le nom dUSS Memphis, d'après la ville du même nom au Tennessee :

, un bateau à vapeur confédéré pendant la guerre civile américaine ; 
, un bateau à vapeur en service de 1858 à 1865 ;
, un bateau à vapeur en service de 1862 à 1867 ;
 (ex-Tennessee), un croiseur cuirassé en service de 1906 à 1916 ;
, un croiseur léger en service de 1925 à 1946 ;
, un pétrolier-ravitailleur mis en service de 1956 et transféré dans l'armée américaine en 1967 ;
, un sous-marin en service de 1977 à 2011.

Memphis